Comunità montana Valle Imagna – comunità montana nella provincia di Bergamo
 Corna Imagna – comune italiano nella provincia di Bergamo
 Costa Valle Imagna – comune italiano nella provincia di Bergamo
 Fuipiano Valle Imagna – comune italiano nella provincia di Bergamo
 Imagna – corso d'acqua della provincia di Bergamo
 Rota d'Imagna – comune italiano nella provincia di Bergamo
 Valle Imagna – valle prealpina della provincia di Bergamo